Toponímia:
 Salomó (Tarragonès), municipi del Tarragonès.
 Illes Salomó, arxipèlag d'Oceania 
 Salomó (estat), l'estat que ocupa gran part d'aquest arxipèlag
 Temple de Salomó, primer temple jueu a Jerusalem
 Estació de Salomó, estació de ferrocarril propietat d'adif a la població de Salomó (Tarragonès)
 Biografies:
 Salomó d'Israel, rei d'Israel 
 Salomó (bisbe de Roda de Ribagorça) 
 Salomó (bisbe d'Elna), bisbe d'Elna 
 Salomó de Còrdova, sant, màrtir a Còrdova en 857.
 Salomó d'Urgell i Cerdanya, comte d'Urgell i Cerdanya 
 Salomó I de Bretanya, duc i rei de Bretanya, sant.
 Salomó I d'Imerètia, el Gran, rei d'Imerètia 
 Salomó II d'Imerètia, rei d'Imerètia
 Salomó I de Bretanya, rei de Bretanya del 857 al 874
 Altres:
 Salomó (microcotxe), microcotxe fabricat a Mataró cap a 1949